Муктагачха:
 Муктагачха — город на севере Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Муктагачха — подокруг на севере Бангладеш в составе округа Маймансингх.